Tagan é uma cidade na província de Batken, no Quirguistão.

As cidades e vilas mais próximas de Tagan são: Beshkent (2 milhas) e Kayragah (4 milhas). A cidade está localizada a  acima do nível do mar.

Cidades de Batken (província)